10. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów odbyły się w czerwcu 1997 roku w hiszpańskiej Sewilli. Zawodniczki startowały w dziewięciu kategoriach wagowych. Mężczyźni rywalizowali w odrębnych zawodach. Był to ostatni przypadek w historii, gdy mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn w tym sporcie rozgrywane były oddzielnie.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie IWRP 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1997 w sporcie